«The Show» () — пятый сингл британской поп-группы Girls Aloud, и первый сингл ко второму альбому What Will the Neighbours Say. Сингл выпущен в 2004 году, на звукозаписывающем лейбле Polydor.

Список композиций

Обычная версия сингла 
 «The Show» — 3:36
 «Jump» (Flip & Fill Remix) — 6:15

Макси-сингл 

 «The Show» — 3:36
 «The Show» (Gravitas club mix) — 6:50
 «The After Show» (interview) — 5:30
 «The Show» (karaoke version) — 3:38
 «The Show» (video) — 3:38
 Версии макси-сингла выпущены в Австралии и Великобритании.

Видео 
Видеоклип для «The Show» снимала Труди Беллинджер. Место действия — салон красоты «Curls Allowed» (аналогия по звучанию с названием группы, в переводе на русский — «Кудряшки разрешаются»). Каждая из солисток играет работницу салона и обслуживает мужчин. Никола Робертс — «Челси Загар», она напыляет автозагаром надписи с оскорбительным смыслом; Надин Койл — «Француженка», она пытается сделать своему клиенту маску из фруктов; Сара Хардинг — «Супер стилист», парикмахерша, так и не сделавшая ни одному клиенту нормальной прически; Шерил Коул — «Макси воск», деалющая депиляцию настолько больно, насколько возможно; и Кимберли Уолш — «Босс», наблюдающая как работницы её салона срывают своё недовольство мужчинами на клиентах.

Позиции в чартах

Состав 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Ссылки 
 Сингл на сайте Discogs

Синглы Girls Aloud
Песни, написанные Джоном Шейвом